Plaza de España-Noviciado metróállomás Spanyolország fővárosában, Madridban.

Metróvonalak
Az állomást az alábbi metróvonalak érintik:

Kapcsolódó állomások
A metróállomáshoz az alábbi állomások vannak a legközelebb:

Kapcsolódó szócikkek 
 Madrid metróállomásainak listája

További információk
 Madrid metróállomásai a metromadrid.es weboldalán

Források

Madrid metróállomásai